

Persone 
Alessandro Gassmann, nato Gassman (1965) – attore e regista italiano
Leo Gassmann (1998) – cantante italiano
Paola Gassman (1945) – attrice teatrale italiana
Vittorio Gassman, all'anagrafe Gassmann (1922-2000) – attore e regista italiano di cinema e teatro

Altro
Premio Gassman, premio teatrale italiano a giuria popolare in memoria di Vittorio Gassman

Pagine correlate 
Gassmann